Dżabal Madsus – góra w Egipcie, w południowej części Półwyspu Synaj, w muhafaza Południowy Synaj. Wysokość 740 m n.p.m., ok. 18 km na północ od kurortu Szarm el-Szejk nad Morzem Czerwonym.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy